Беэр-Товия — многозначный термин :

 Беэр-Товия — региональный совет в Южном административном округе Израиля.
 Беэр-Товия — мошав в Южном округе Израиля.